Haakh ist der Familienname folgender Personen:

 Adolf Haakh (1815–1881), deutscher Klassischer Philologe und Altertumsforscher
 Benjamin Friedrich Haakh (1778–1825), deutscher Rechtsanwalt und Politiker

Siehe auch:
 Haack
 Haak
 Hak
 Haag
 Hag (Begriffsklärung)